Osoby o nazwisku Hayden
 Carl T. Hayden – amerykański polityk
 Diana Hayden – indyjska aktorka i modelka
 Dorothy Hayden Truscott – amerykańska brydżystka
 Henryk Hayden – polski malarz
 Matthew Hayden – australijski krykiecista
 Nicky Hayden – amerykański motocyklista
 Miejscowości w USA
 Hayden – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Blount
 Hayden – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Gila
 Hayden – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Routt
 Hayden – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Kootenai
 Hayden – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Jennings

 Inne
 Hayden - dolina w Parku Narodowym Yellowstone, w stanie Wyoming, w Stanach Zjednoczonych